Ромендакил — имя двух королей Гондора из легендариума Дж. Р. Р. Толкина:
 Ромендакил I, правил в 491—541 гг.
 Ромендакил II, правил в 1304—1366 гг.